Виньегра-де-Моранья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,19 км². Население — 63 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы